Marsö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marsö, del av Nötö (Föglö, Åland), 
 Marsö, Korpo, Åboland,

Sverige 

 Marsö, Nyköpings kommun, ö i Svärta socken, 
 Marsö, Västerviks kommun (även kallad Norra Marsö), ö i Västrums socken, 
 Marsö, Oskarhamns kommun (även kallad Södra Marsö), ö i Misterhults socken,

Se även
Marö